

Sigle 
 Favourite Website Awards – premio internazionale dedicato ai siti internet
 Frontier Wrestling Alliance – federazione di wrestling
 Fixed wireless access - collegamento misto (rame e radio)

Codici 
 FWA – codice aeroportuale IATA del Fort Wayne International Airport di Fort Wayne (Stati Uniti)
 FWA – codice vettore ICAO di Interstate Airlines
 fwa – codice ISO 639-3 della lingua fwâi